Летняя Универсиада 1995 — XVIII летняя Универсиада, была проведена в г. Фукуока (Япония) с 23 августа по 3 сентября 1995 года. В соревновании принимало участие 3 949 спортсменов из 162 стран мира (на момент проведения универсиады — несомненный рекорд). Основные мероприятия (открытие, закрытие и некоторые виды соревнований) прошли на стадионе Fukuoka Dome.

Спортивные объекты 
 Fukuoka Dome — церемонии, бейсбол
 Hakatanomori Athletic Stadium — лёгкая атлетика, футбол
 Marine Messe — волейбол, гимнастика
 Fukuoka Prefectural Pool — плавание, дайвинг, водное поло (финал)
 Hakatonomori Tennis Club Courts — теннис, водное поло
 Sun Marine Stadium — бейсбол
 Fukuoka Kokusai Center — дзюдо, баскетбол
 Accion Fukuoka — волейбол

Медали 

|-
| 1 || align=left |  ||24||27||18||69
|- bgcolor=ccccff
| 2 || align=left |  ||24||16||24||64
|-
| 3 || align=left |  ||15||12||23||50
|-
| 4 || align=left |  ||13||10||16||39
|-
| 5 || align=left |  ||10||7||10||27
|-
| 6 || align=left |  ||8||4||2||14
|-
| 7 || align=left |  ||6||6||8||20
|-
| 8 || align=left |  ||5||4||2||11
|-
| 9 || align=left |  ||4||5||6||15
|-
| 10 || align=left |  ||4||5||2||11
|-
| 11 || align=left |  ||4||3||3||10
|-
| 12 || align=left |  ||3||7||11||21
|-
| 13 || align=left |  ||3||1||0||4
|-
| 14 || align=left |  ||2||6||7||15
|-
| 15 || align=left |  ||2||5||2||9
|-
| 16 || align=left |  ||2||3||3||8
|-
| 17 || align=left |  ||2||1||2||5
|-
| 18 || align=left |  ||2||1||0||3
|-
| 19 || align=left |  ||1||2||3||6
|-
| 20 || align=left |  ||1||2||2||5
|-
| 21 || align=left |  ||1||2||0||3
|-
| 22 || align=left |  ||1||1||2||4
|-
| 22 || align=left |  ||1||1||2||4
|-
| 24 || align=left |  ||1||1||1||3
|-
| 24 || align=left |  ||1||1||1||3
|-
| 26 || align=left |  ||1||0||1||2
|-
| 27 || align=left |  ||1||0||0||1
|-
| 27 || align=left |  ||1||0||0||1
|-
| 27 || align=left |  ||1||0||0||1
|-
| 30 || align=left |  ||0||3||7||10
|-
| 31 || align=left |  ||0||3||4||7
|-
| 32 || align=left |  ||0||2||1||3
|-
| 33 || align=left |  ||0||2||0||2
|-
| 34 || align=left |  ||0||1||2||3
|-
| 35 || align=left |  ||0||1||1||2
|-
| 35 || align=left |  ||0||1||1||2
|-
| 37 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
| 37 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
| 37 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
| 40 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 40 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 40 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 40 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 40 || align=left |  ||0||0||1||1
|- class="sortbottom"
! colspan=2 | Всего ||144||149||172||465
|}

Ссылки 
 Официальный сайт Универсиады

Летняя Универсиада 1995